USS Sturtevant — кораблі ВМС США, названі на честь офіцера ВМС Альберта Стюртеванта ()

 USS Sturtevant (DD-240) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1920 році. 26 квітня 1942 року затонув після підриву на мінному полі поблизу Кі-Веста.
 USS Sturtevant (DE-239)  — ескортний міноносець типу «Едсолл». На службі протягом 1943-1960 років. У 1972 році зданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни